Ayres ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Ayres (eigentlich Agnes Hinkle; 1898–1940) US-amerikanische Schauspielerin
 Anna Jean Ayres (1920–1989), US-amerikanische Entwicklungspsychologin
 Anne Ayres (1816–1896), US-amerikanische Ordensgründerin
 Anthony Ayres (* 1961), britischer Kanute
 Benjamin Ayres (* 1977), kanadischer Schauspieler
 Clarence Edwin Ayres (1891–1972), US-amerikanischer Ökonom
 David Ayres (* 1977), kanadischer Eishockeytorwart
 Emma Ayres (* 1967), britisch-australische Bratschistin und Moderatorin
 Frank Ayres (1901–1994), US-amerikanischer Mathematiker
 Fred Ayres (* 1926), englischer Fußballspieler

 Gerald Ayres, US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent

 Ian Ayres (* 1959), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 José Márcio Ayres (1954–2003), brasilianischer Primatologe und Naturschützer
 Ken Ayres (* 1956), englischer Fußballspieler
 Laura Ayres (1922–1992), portugiesische Ärztin und Virologin
 Leah Ayres (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin
 Lee Ayres (* 1982), englischer Fußballspieler
 Lew Ayres (1908–1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Nelson Ayres (* 1947), brasilianischer Pianist und Komponist
 Paul Ayres, Pseudonym von Edward S. Aarons (1916–1975), US-amerikanischer Schriftsteller
 Philip Burnard Ayres (1813–1863), britischer Arzt und Botaniker
 Ralph Ayres (1911–1976), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 Richard Ayres (* 1965), britischer Komponist

 Rosalind Ayres (* 1946), britische Schauspielerin
 Steven Beckwith Ayres (1861–1929), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Ayres (1828–1913), südafrikanischer Naturforscher
 Tony Ayres (* 1961), australischer Filmregisseur

Ayres steht für:

geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Ayres (Alabama), Ort im Jefferson County
 Ayres (Maryland), Ort im Prince George’s County
 Ayres Branch, Fließgewässer im Johnson County, Nebraska
 Ayres City, Ort im Middlesex County, Massachusetts
 Ayres Ditch, Kanal im Carroll County, Indiana
 Ayres Estates, Ort im Jefferson County, Alabama
 Ayres Lateral, Kanal im Yakima County, Washington
 Ayres Island, Insel im Aransas County, Texas
 Ayres Shaft Mine, Mine im Gilpin County, Colorado

Sonstiges:
 Ayres Corporation, US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Ayres Gasoline Engine & Automobile Works, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ayres, Plural von Ayr, früher für Air (Musik), musikalische Liedgattung

Siehe auch:
 Mount Ayres, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Catley & Ayres, Dampfwagen aus England
 Aires
 Ayre
 Eyres